

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Calumet – città della Contea di O'Brien, Iowa
 Calumet – villaggio della Contea di Houghton, Michigan
 Calumet – township della Contea di Houghton, Michigan
 Calumet – città della Contea di Itasca, Minnesota
 Calumet – città della Contea di Canadian, Oklahoma
 Calumet – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin

Altro 
 Calumet – pipa cerimoniale dei Nativi americani